Aliénor Tricerri – tennista svizzera
 Christiane Tricerri – attrice brasiliana
 Emilio Tricerri – dirigente sportivo italiano
 Franco Tricerri – matematico italiano